Анрийс Карлович Кавалиерис (1933 — ?) — советский деятель охраны правопорядка, генерал-майор, профессор.

Биография 
В 1957 закончил юридический факультет Латвийского государственного университета имени П. И. Стучки. Член КПСС с 14 октября 1958. С 1969 — кандидат юридических наук, с 1978 — доктор юридических наук, с 1976 — доцент, с 1982 — профессор. Работал следователем, заместителем начальника, начальником следственного отдела, заместителем начальника управления внутренних дел. С 1969 по 1984 являлся заместителем министра внутренних дел Латвийской ССР. С мая 1984 работает начальником Рижского отделения заочного обучения в Минской высшей школе МВД СССР. Впоследствии становится ректором народного Университета правовых знаний Ленинского района Риги, членом научно-консультационных Советов Верховного суда и Министерства юстиции Латвийской ССР, также членом Совета по координации научных исследований в области права при отделении общественных наук Академии наук Латвийской ССР.

Публикации 
Опубликовал более 150 научных работ. Основные направления научных исследований: тактические проблемы организации борьбы с преступностью, в том числе организация предварительного следствия и розыскной работы в органах внутренних дел. Большая часть исследований носит прикладной характер, а их тематика является закрытой.

Звания 
 генерал-майор;

Награды 
Награждён почётной грамотой президиума Верховного Совета Латвийской ССР (1962), почётной грамотой МООП Латвийской ССР (1968), почётной грамотой МВД СССР (1976), медалями «За безупречную службу» I, II, III степени (1967, 1974, 1977), «За отличную службу по охране общественного порядка» (1977), «Ветеран труда» (1985) и другими наградами.

Примечания

Ссылки 
 Сокращённая биография  составленная И. Н. Лазуко.
 Научные публикации 
 Ретродетектив. Дело Рогалева: маньяк был агентом генерала Кавалиериса 
 Карикатурист против маньяка: как в Латвии ловили серийных убийц 
 Александр Зайченко: «Будем работать так, чтобы дети мечтали стать милиционерами!»

Милиционеры СССР